Список действующих авиакомпаний Северной Америки.

Северная Америка

Trans Anguilla Air

Caribbean Helicopters
 Leeward Islands Air Transport

Tiara Air



Trans Island Air 2000
 Executive Air West Indies Ltd.

Maya Island Air
 Tropic Air
 Grupo Taca

Aero Gorda
 Clair Aero
 Fly BVI
 Island Birds



Cayman Airways
 Islandair
 Pegasus Air

Aeropostal Alas de Centroamerica
 Aero Taxi
 Air Charter Service
 Aviones Taxi Aereo
 Costa Rica Skies
 Lacsa
 Nature Air
 Paradise Air
 Sansa Airlines
 Taxi Aereo Centroamericano

Aero Caribbean
 Aerogaviota
 Aerotaxi
 Aerovaradero
 Cubana de Aviación

Aerolineas Mas
 Aero Continente Dominicana
 Aeronaves Dominicanas
 Air Century
 Air Dominicana
 Air Santo Domingo
 Caribair
 Dominair
 Pan Am World Airways Dominicana
 Servicios Aereos Profesionales
 Sol Dominicana Airlines
 Viva Air Dominicana
 Daniel Airlines
 VolAir

TACA

Air Antilles Express
 Air Caraïbes
 Air Saint Martin
 St Barth Commuter

Air Venture Tours
 Aviones Comerciales de Guatemala (Avcom)
 DHL De Guatemala
 Helicopteros de Guatemala
 RACSA
 TACA
 Transportes Aereos Guatemaltecos

Air D'Ayiti
 Caribbean Pearl Airways
 Haitair
 Perle Airways
 Tortug Air
 Samaritan Tree's Air

Aerolineas Sosa
 Atlantic Airlines de Honduras
 Islena Airlines
 TACA

Air Jamaica
 International AirLink
 TimAir

Take Air

AeroMéxico
Interjet
Mexicana

Arkefly Curaçao
 Divi Divi Air
 Dutch Antilles Express
 E-Liner Airways
 Insel Air
 TransCaribbean Airways
 Winair (Windward Islands Airways)
 Windward Express

Aeronica
 Atlantic Airlines
 La Costeña
 Grupo TACA

Aeroperlas
 Air Panama
 Air Services Cargo
 Copa Airlines
 DHL Aero Expreso
 Panavia

Aeromed
 Air America Inc
 Air Culebra
 Air Flamenco
 Borinquen Air
 Caribbean Helicorp
 Caribex Aviation
 Charter Flights Caribbean
 Executive Air
 Four Star Aviation
 Isla Nena Air
 Jet Center
 M&N Aviation
 Pro-Air Services
 Puerto Rico Air Mgt Services
 Roblex Aviation
 San Juan Aviation
 SkyWest Airlines
 Tol-Air Services
 Vieques Air Link

Air Saint-Pierre

Mustique Airways
 SVG Air

Air Turks and Caicos
 Global Airways
 SkyKing Turks and Caicos Airways



Four Star Air Cargo
 Seaborne Airlines

См. также 
 Список авиакомпаний

Списки:Северная Америка
Списки:Авиакомпании
Транспорт в Северной Америке